Anna Zaháňská (polsky Anna żagańska, v polštině se vyslovuje Žagaňská):

 Anna Zaháňská († neznámo) – (neznámé datum narození, úmrtí) – dcera Anny Plocké (o: Václav Plocký † 1336, m: Alžběta Gediminaitė † 1364) a Jindřicha V. Železného, manželka Jana I. Ratibořského, matka Jana II. Opavského
 Anna Zaháňská († 1426/1433) – (narozena 1390/1397, zemřela 1426/1433) – kněžna osvětimská, dcera knížete hlohovsko-zaháňského Jindřicha VIII. řečený Vrabec († 1397) a opolské kněžny Kateřiny Opolské († 1420)
 Anna Zaháňská († 1541) – (zemřela 1541) – kněžna minsterbersko-olešnická, dcera hlohovsko-zaháňského knížete Jana II. Šíleného († 1504) a hlohovsko-zaháňská kněžna Kateřiny Opavské († 1505)